Ludwig Lange henviser til blandt andre:

* Ludwig Lange (arkitekt) (1808–1868) – tysk arkitekt
 Ludwig Lange (filolog) (1825–1885) – tysk filolog og arkæolog
 Ludwig Lange (fysiker) (1863–1936) – tysk fysiker